Джиджель:

 Джиджель — город на северо-востоке Алжира.
 Джиджель — провинция (вилайя) в северной части Алжира.